Waiting for the Barbarians ist der Titel von:

 Waiting for the Barbarians (Oper), Oper von Philip Glass und Christopher Hampton (2005) 
 Waiting for the Barbarians, Originaltitel des Romanes Warten auf die Barbaren von J. M. Coetzee (1980)
 Waiting for the Barbarians (Film), Spielfilm von Ciro Guerra (2019)